Anzeige bezeichnet:

Anzeige (Medien), in Zeitungen oder Zeitschriften erscheinende Inserate
 Anzeige (Sprengstoffrecht (Deutschland)), Information der Behörden über die Durchführung von Sprengungen
 Anzeige (Technik), eine Vorrichtung zur Signalisierung von Zuständen und Werten sowie die Zustände und Werte der Anzeige selbst
 Anzeigepflicht, eine Rechtspflicht zur Anzeige bestimmter Sachverhalte
 Meldewesen (Bank), die gesetzliche Pflicht der Kreditinstitute zur Erfüllung einer Vielzahl von gesetzlichen Anzeigepflichten gegenüber der Bankenaufsicht 
 Ordnungswidrigkeitenanzeige, die Bekanntgabe einer vermutlichen Ordnungswidrigkeit an eine Behörde
 Strafanzeige, die Bekanntgabe einer vermutlichen Straftat an die Justiz
 in der Medizin den medizinischen Grund für eine Behandlung, siehe Indikation
 im Arbeitsschutz die Überlastungsanzeige

Siehe auch: